Оборона Києва :

 Облога Києва (1240) — одна з центральних подій західного походу монголів 1236—1242 років і монгольської навали на Русь 1237—1240 років.
 Битва за Київ (1941) (Київська оборонна операція) — великомасштабна битва Червоної Армії та Вермахту в липні-вересні 1941 року під час Другої світової війни.
 Битва за Київ (2022) — бої під час вторгнення Росії в Україну в рамках Російсько-українська війна (з 2014).

Див. також 

 Битва за Київ (всі битви)

Битви за Київ
Облоги Києва